Plaats in Indonesië
 Sapen (Manisrenggo), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Sapen (Mojolaban), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java